Message (aus dem Englischen entlehnt, für „Mitteilung“ oder „Nachricht“) steht für:

 Nachricht, eine Mitteilung von einem Sender an einen Empfänger
 Subtext, eine verborgene zusätzliche Bedeutungsebene von Literatur und Filmen
 Message (Entwurfsmuster), ein Entwurfsmuster in der Softwarearchitektur und -entwicklung
 Message (Band), eine deutsche Rockband

message steht für:

 Message (Zeitschrift), Internationale Zeitschrift für Journalismus

The Message steht für:

 The Message, Lied von Grandmaster Flash & the Furious Five
 The Message (Hip-Hop-Magazin), aus Österreich

Siehe auch: